Ahlwardt er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Christian Wilhelm Ahlwardt (1760–1830) – tysk klassisk filolog
 Hermann Ahlwardt (1846–1914) – tysk antisemitisk agitator
 Peter Ahlwardt (1710–1791) – tysk teolog og filosof
 Wilhelm Ahlwardt (1828–1909) – tysk orientalist

Efternavne